Дем'янська операція (1941) (1 — 26 вересня 1941) — комплекс оборонних дій військ Північно-Західного фронту Червоної Армії південніше та східніше озера Ільмень; складова частина Ленінградської стратегічної оборонної операції.
 Дем'янська операція (1942) (7 січня — 5 травня 1942) — наступальна операція військ Північно-Західного фронту Червоної Армії в районі селища Дем'янськ з оточення основних сил 2-го армійського корпусу 16-ї німецької армії групи армій «Північ» (так званий «Дем'янський котел»).
 Дем'янська операція (1943) (15 — 28 лютого 1943) — наступальна операція військ Північно-Західного фронту та «Особливої групи генерал-полковника М. С. Хозіна» Червоної Армії, яка була основною частиною стратегічного задуму операції «Полярна Зірка». В ході операції ліквідований Дем'янський виступ, але розвинути наступ згідно з попереднім планом радянські війська не зуміли.

Операції і битви радянсько-німецької війни